«I Was a Teenage Anarchist» — песня американской панк-группы Against Me!, выпущенная в качестве первого сингла к альбому «White Crosses». Сингл, состоящий из четырёх песен, был выпущен 6 апреля 2010 года посредством цифровой дистрибуции через различные онлайн-магазины. В него входил дополнительный альбомный трек «Rapid Decompression» и два би-сайда с сессий записи альбома — «One by One» и «Bitter Divisions». Сингл был выпущен на семидюймовом виниле 17 апреля 2010 года, в качестве би-сайда на нём представлена акустическая версия песни «I Was a Teenage Anarchist».

Видеоклип 
В видеоклипе показан Том Гейбл в традиционной панк-одежде, убегающий через парк от полиции, которая в итоге настигает и избивает его резиновыми дубинками. На полицейских нападает толпа прохожих, Гейбл вырывается и вновь пытается убежать, однако, вновь попадает в руки полиции. В конце клипа его запихивают в полицейскую машину, где Том расплывается в самодовольной ухмылке.
Весь клип снят одним непрерывным планом в замедленной съёмке.

Список композиций 
Тексты — Том Гейбл. Музыка — Against Me!

Цифровое издание

7" винил

Разногласия и ссора с Rise Against 

Строчка из припева — «Помнишь, ты был молод и хотел спалить весь мир?», — вызвала споры после того, как в 2011 году другая американская панк-группа Rise Against выпустила песню «Architects». В ней содержались такие слова:
Разве ты не помнишь, ты был молод и хотел спалить весь мир? 
Знаю, где-то глубоко внутри помнишь. 
Разве ты не помнишь, ты был молод и хотел спалить весь мир? 
Так вот, я всё такой же, и до сих пор хочу!
Эти слова были восприняты как издевательский ответ на песню Against Me!
В одном из интервью лидер Rise Against Тим Макилрот объяснил значение текста своей песни: «Мне показалось, что в этой песне Against Me! выразили презрение к тому огню, что бушует в моей душе и в душах наших фэнов. Это требовало ответа, и вот ответ… эта строчка словно обесценивает то, во что многие из нас до сих пор беззаветно верят».
В ответ Гейбл раскритиковал политику Rise Against, отметив лёгкость, с которой строчка «Революция была враньём» разозлила Макилрота. В 2016 году музыкант заявил(а), что, несмотря на то, что они с Rise Against были друзьями и вместе ездили в туры, «тогда всё это выглядело обычным позёрством. Типа, „Окей, как скажешь, ты больший революционер, чем я, можешь гордиться“».

Участники записи 
 Том Гейбл — электрогитара, вокал
 Джеймс Боумэн — электрогитара, бэк-вокал
 Эндрю Сьюард — бас-гитара, бэк-вокал
 Джордж Ребело — барабаны
 Бутч Виг — продюсер

Чарты

Недельные чарты

Ежегодный чарт

Ссылки 

Синглы 2010 года
Песни Against Me!
Релизы Record Store Day
Песни, написанные Лорой Джейн Грейс
Синглы Sire Records
Песни 2010 года
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом